Foglietta est un patronyme porté notamment par :

 Anna Foglietta (née en 1979), actrice italienne ;
 Uberto Foglietta (1518-1581), écrivain et historien italien.

Autre 
 Pointe de la Foglietta (2930 m), Haut-Tarentaise (Savoie - France)

Patronyme italien